Green Hill é uma Região censo-designada localizada no estado norte-americano de Tennessee, no Condado de Wilson.

Demografia 
Segundo o censo norte-americano de 2000, a sua população era de 7068 habitantes.

Geografia 
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de
11,4 km², dos quais 10,1 km² cobertos por terra e 1,3 km² cobertos por água.

Localidades na vizinhança 
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 16 km ao redor de Green Hill.

Ligações externas 
 

Regiões censitárias do Tennessee